Борис Юрьевич Крылов  (6 августа 1976, Будапешт, Венгрия) — украинский , член Национального союза художников Украины (с 2012 года) и Royal British Society of Sculptors (с 2010 года).

Биография 
В 1993-1999 гг. учился в  Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры в мастерской Швецова Валерия Валентиновича. Преподавателями, которые развили навыки понимание работы с монументальной скульптурой, были Иван Макогон, Василий Бородай и Николай Олексиенко.

В 1999г., на последнем курсе академии, началось творческое содружество с Сидоруком Олесем, которое со временем переросло в «Творческую мастерскую Сидорука и Крылова». Первые монументальные работы, памятники Петру Сагайдачному и Андрею Первозваному, они создали вместе со своим учителем Валерием Швецовым. Самостоятельная работа началась с монумента Святославу Храброму, этот проект стал первым среди серии технически сложных экспериментов по сочетанию бронзы и гранита.

В 2016 году «Творческая мастерская Сидорука и Крылова» присоединилась к работе благотворительного фонда «Корона князей Острожских», реализуя ряд разномасштабных проектов, связанных с историей и культурой Украины, Литвы и Польши. Среди их числа и мемориальная доска князя Константина Острожского для штаба литовско-польско-украинской военной бригады в Люблине и памятник, посвящённый 100-летию возобновления литовской государственности «Витязь свободы». Последняя работа примечательна сложностью своей конструкции как один из немногих конных памятников с двумя точками опоры. Сегодня члены «Творческой мастерской Сидорука и Крылова» заняты в международном проекте воссоздания надгробного памятника князю Константину Ивановичу Острожскому  в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Награды 
2001 г.  — третья премия на втором Всеукраинском конкурсе «Інтерyear 2001» за клубный комплекс «Ра».

2011 г. — за участие в создании скульптурного комплекса святым великомученикам Борису и Глебу, был награждён званием «почётного гражданина Вышгорода».

2018 г. — почётный знак Каунасского городского совета второй ступени за памятник 100-летию возобновления литовской государственности "Витязь свободы".

2021 г. — Медаль ордена «За заслуги перед Литвой»

Работы

Памятники 
Памятник Вильгельмасу Сторосту (Видунас) (скульпторы Б. Крилов, О. Сидорук, Клайпеда, Литва, 2019).
Памятник святителю Спиридону Тримифунтскому (в соавторстве, Крым, Кореиз, 2012)
 памятник Борису и Глебу в Вышгороде (2011).
 памятник Пилипу Орлику, автору первой Украинской конституции. (в соавторстве, Кристианстад, Швеция, 2011).
 памятник ликвидаторам аварии на ЧАЭС (в соавторстве, Киевская обл., село Колонщина, 2008 год).
 памятник Киевскому князю Святославу Игоревичу (в соавторстве, Киевская обл., село Старые Петровцы, 2008 год).
 памятник митрополиту Петру Могиле (в соавторстве, Киевская обл., село Михайловка-Рубежовка, 2008 год).
 памятник посвящённый памяти жертв голода на Украине 1932—1933 годов (в соавторстве, Вышгород, 2008 год).
 памятник Вячеславу Липинскому (в соавторстве, Киев, 2007 год).
 памятник Ивану Франко (в соавторстве, Киев, 2006 год).
 памятник гетману Богдану Хмельницкому (в соавторстве, Киев, 2005 год).
 памятник Тарасу Шевченко (в соавторстве, Киев, 2005 год).
 памятник Григорию Сковороде (в соавторстве, Киев, 2005 год).
 памятник митрополиту Петру Могиле (в соавторстве, Киев, 2005 год).
 памятник Лесе Украинке (в соавторстве, Киев, 2005 год).
 памятник Киевскому князю Ярославу Мудрому (в соавторстве, Киев, 2004 год).
 памятник Киевскому князю Святославу Игоревичу (в соавторстве, Киев, 2003 год).
 памятник гетману Петру Сагайдачному на Контрактовой площади в Киеве (в соавторстве), 2001 год.

Мемориальные доски 
 мемориальная доска Ляшко Ивану Ивановичу, академику АН УССР, (в соавторстве, Киев, 2012 год).
 мемориальная доска Ягупольскому Льву Моисеевичу, заслуженному деятелю науки Украины, (в соавторстве, Киев, 2012 год).
 мемориальная доска Моцарю Анатолию Ивановичу, выдающемуся конструктору и изобретателю, (в соавторстве, Киев, 2012 год).
 мемориальная доска Гусовскому Сергею Владимировичу, директору завода «Арсенал», Киев, 2002 год.)

Галерея работ Крылова

Памятники

Примечания

Ссылки 
 Творча майстерня Сидорука та Крилова
 Члени Національної спілки художників України
 І постануть в Умані Гонта з Залізняком
 МАУП: Збереження пам’яті
 Сагайдачному Петру пам’ятник.
 Памятный знак Тарасу Шевченко на Аскольдовой могиле
 Памятник князю Святославу
 Памятник ветеранам войны в Донецке
 Историю Украины запечатлели в архитектуре Европы
 Пам'ятник святим Борису і Глібу
 На Аскольдовой могиле установлен памятный знак к 200-летию Тараса Шевченко
 В Ірпені презентували макет нового пам’ятника Тарасу Шевченку
 На Київщині відкрито пам’ятник Миколі Сому
 Урочисто відкрили пам’ятник Тарасу Шевченко

Награждённые медалью ордена «За заслуги перед Литвой»